

26001–26100 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 26001 ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 26002 Angelayeung ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 26003 ||  || 18 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 26004 Loriying ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 26005 Alicezhao ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 26006 ||  || 18 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=007 bgcolor=#F1F1F1
| 26007 Lindazhou ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 26008 ||  || 29 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 26009 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 26010 ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 26011 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 26012 ||  || 24 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 26013 Amandalonzo ||  || 24 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 26014 || 2051 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 26015 || 2076 P-L || 26 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 26016 || 2633 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 26017 || 2674 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=018 bgcolor=#E3E3E3
| 26018 || 2695 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 26019 || 2768 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 26020 || 3094 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 26021 || 4177 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 26022 || 4180 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 26023 || 4538 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 26024 || 4543 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 26025 || 4587 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 26026 || 4664 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 26027 Cotopaxi || 4861 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 26028 || 5554 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 26029 || 5565 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 26030 || 6004 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 26031 || 6074 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 26032 || 6556 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 26033 || 6801 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 26034 || 9611 P-L || 17 out 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 26035 || 1119 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 26036 || 2166 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 26037 || 2183 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || Mitidika || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 26038 || 2290 T-1 || 25 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 26039 || 3268 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 26040 || 3747 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 26041 || 4172 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 26042 || 4242 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 26043 || 4319 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=044 bgcolor=#E3E3E3
| 26044 || 1259 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 26045 || 1582 T-2 || 24 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=046 bgcolor=#E3E3E3
| 26046 || 2104 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 26047 || 2148 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 26048 || 2409 T-2 || 25 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=049 bgcolor=#F1F1F1
| 26049 || 3161 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=050 bgcolor=#FFDAB5
| 26050 || 3167 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 26051 || 3200 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 26052 || 3230 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 26053 || 4081 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 26054 || 4231 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 26055 || 4257 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=056 bgcolor=#E3E3E3
| 26056 || 4281 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || Eos || 
|-id=057 bgcolor=#88F2FF
| 26057 Ankaios || 4742 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=058 bgcolor=#E3E3E3
| 26058 || 1061 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=059 bgcolor=#FAFAFA
| 26059 || 1089 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=060 bgcolor=#E3E3E3
| 26060 || 1164 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 26061 || 2315 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=062 bgcolor=#E3E3E3
| 26062 || 2466 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 26063 || 2634 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 26064 || 3500 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 26065 || 3761 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 26066 || 4031 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 26067 || 4079 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 26068 || 4093 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 26069 || 4215 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 26070 || 4240 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 26071 || 4335 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=072 bgcolor=#E3E3E3
| 26072 || 5155 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=073 bgcolor=#E3E3E3
| 26073 || 5168 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=074 bgcolor=#FFDAB5
| 26074 Carlwirtz || 1977 TD || 8 out 1977 || La Silla || H.-E. Schuster || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 26075 Levitsvet ||  || 8 ago 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh || — || 
|-id=076 bgcolor=#E3E3E3
| 26076 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 26077 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 26078 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 26079 ||  || 25 jun 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 26080 Pablomarques || 1980 EF || 14 mar 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=081 bgcolor=#E3E3E3
| 26081 ||  || 6 ago 1980 || La Silla || R. M. West || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 26082 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 26083 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 26084 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=085 bgcolor=#E3E3E3
| 26085 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=086 bgcolor=#E3E3E3
| 26086 ||  || 24 out 1981 || Palomar || S. J. Bus || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 26087 Zhuravleva ||  || 21 out 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 26088 ||  || 17 ago 1985 || Palomar || E. F. Helin || Phocaea || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 26089 ||  || 17 ago 1985 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 26090 ||  || 1 ago 1986 || Palomar || M. Rudnyk || Mitidika || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 26091 ||  || 13 set 1987 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 26092 || 1987 SF || 16 set 1987 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=093 bgcolor=#FAFAFA
| 26093 ||  || 25 out 1987 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 26094 || 1988 NU || 11 jul 1988 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 26095 || 1988 PU || 10 ago 1988 || Palomar || C. Mikolajczak, R. Coker || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 26096 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=097 bgcolor=#FAFAFA
| 26097 ||  || 6 nov 1988 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 26098 ||  || 4 jan 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 26099 || 1989 WH || 20 nov 1989 || Gekko || Y. Oshima || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 26100 ||  || 29 ago 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|}

26101–26200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26101 ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 26102 ||  || 16 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 26103 ||  || 18 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 26104 ||  || 11 nov 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=105 bgcolor=#FAFAFA
| 26105 ||  || 15 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 26106 ||  || 18 nov 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 26107 ||  || 8 abr 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 26108 ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=109 bgcolor=#FAFAFA
| 26109 ||  || 6 jun 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 26110 ||  || 8 jul 1991 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 26111 || 1991 OV || 18 jul 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=112 bgcolor=#E3E3E3
| 26112 ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || Pallas || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 26113 ||  || 8 ago 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 26114 || 1991 QG || 31 ago 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 26115 ||  || 15 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=116 bgcolor=#FAFAFA
| 26116 ||  || 13 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 26117 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 26118 || 1991 TH || 1 out 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 26119 Duden ||  || 7 out 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || — || 
|-id=120 bgcolor=#FFDAB5
| 26120 ||  || 5 nov 1991 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 26121 || 1992 BX || 28 jan 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 26122 Antonysutton ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 26123 || 1992 OK || 29 jul 1992 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 26124 ||  || 2 ago 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 26125 || 1992 RG || 3 set 1992 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 26126 ||  || 2 set 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 26127 Otakasakajyo ||  || 19 jan 1993 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 26128 ||  || 22 jan 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#FFDAB5
| 26129 || 1993 DK || 19 fev 1993 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 26130 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=131 bgcolor=#FAFAFA
| 26131 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=132 bgcolor=#FAFAFA
| 26132 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=133 bgcolor=#FAFAFA
| 26133 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=134 bgcolor=#FAFAFA
| 26134 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 26135 ||  || 12 abr 1993 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 26136 ||  || 20 jul 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 26137 ||  || 16 ago 1993 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 26138 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 26139 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 26140 ||  || 7 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 26141 ||  || 5 abr 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#FAFAFA
| 26142 ||  || 3 ago 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=143 bgcolor=#FAFAFA
| 26143 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 26144 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=145 bgcolor=#FAFAFA
| 26145 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=146 bgcolor=#FAFAFA
| 26146 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 26147 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=148 bgcolor=#FAFAFA
| 26148 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 26149 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 26150 ||  || 4 set 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=151 bgcolor=#FAFAFA
| 26151 Irinokaigan ||  || 2 out 1994 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=152 bgcolor=#FAFAFA
| 26152 || 1994 UF || 24 out 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 26153 || 1994 UY || 31 out 1994 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 26154 ||  || 4 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 26155 ||  || 8 nov 1994 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 26156 || 1994 WT || 25 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 26157 ||  || 25 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 26158 ||  || 27 nov 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 26159 ||  || 28 nov 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 26160 ||  || 9 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 26161 ||  || 27 jan 1995 || Kiyosato || S. Otomo || Phocaea || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 26162 ||  || 31 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=163 bgcolor=#E3E3E3
| 26163 || 1995 DW || 20 fev 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 26164 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 26165 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=166 bgcolor=#FFD5EA
| 26166 ||  || 31 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=167 bgcolor=#FAFAFA
| 26167 ||  || 18 set 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 26168 Kanaikiyotaka ||  || 24 nov 1995 || Ojima || T. Niijima || — || 
|-id=169 bgcolor=#FAFAFA
| 26169 Ishikawakiyoshi || 1995 YY || 21 dez 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 26170 Kazuhiko ||  || 24 jan 1996 || Ojima || T. Niijima || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 26171 ||  || 17 jan 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 26172 ||  || 18 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 26173 ||  || 23 fev 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 26174 ||  || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 26175 ||  || 13 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 26176 ||  || 15 abr 1996 || Haleakalā || AMOS || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 26177 Fabiodolfi ||  || 12 abr 1996 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 26178 ||  || 11 abr 1996 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 26179 ||  || 9 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 26180 ||  || 13 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#DFDFFF
| 26181 ||  || 12 abr 1996 || Steward Observatory || N. Danzl || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 26182 ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 26183 Henrigodard ||  || 17 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 26184 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 26185 || 1996 NG || 14 jul 1996 || Haleakalā || NEAT || Ursula || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 26186 ||  || 20 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 26187 ||  || 12 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=188 bgcolor=#FAFAFA
| 26188 ||  || 22 dez 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=189 bgcolor=#FFDAB5
| 26189 ||  || 10 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 26190 ||  || 30 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 26191 ||  || 3 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 26192 ||  || 6 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Chloris || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 26193 ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 26194 Chasolivier ||  || 10 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 26195 Černohlávek || 1997 EN || 1 mar 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 26196 ||  || 9 mar 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 26197 Bormio ||  || 31 mar 1997 || Sormano || F. Manca, P. Sicoli || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 26198 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 26199 Aileenperry ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 26200 Van Doren ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

26201–26300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26201 Sayonisaha ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#FAFAFA
| 26202 ||  || 9 abr 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 26203 || 1997 KS || 31 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 26204 ||  || 5 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 26205 Kuratowski ||  || 11 jun 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 26206 ||  || 11 ago 1997 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 26207 || 1997 QU || 25 ago 1997 || Lake Clear || K. A. Williams || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 26208 ||  || 28 ago 1997 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=209 bgcolor=#FFDAB5
| 26209 ||  || 2 set 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 26210 Lingas ||  || 6 set 1997 || Pises || Pises Obs. || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 26211 ||  || 13 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 26212 ||  || 11 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=213 bgcolor=#E3E3E3
| 26213 ||  || 25 out 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 26214 Kalinga ||  || 30 out 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 26215 ||  || 4 nov 1997 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=216 bgcolor=#E3E3E3
| 26216 ||  || 6 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=217 bgcolor=#E3E3E3
| 26217 ||  || 23 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || Ursula || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 26218 ||  || 24 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=219 bgcolor=#E3E3E3
| 26219 ||  || 30 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 26220 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#E3E3E3
| 26221 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=222 bgcolor=#E3E3E3
| 26222 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 26223 Enari ||  || 3 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 26224 ||  || 3 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 26225 ||  || 24 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 26226 ||  || 4 abr 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 26227 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 26228 ||  || 20 jul 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 26229 ||  || 28 jul 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 26230 ||  || 19 ago 1998 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=231 bgcolor=#FAFAFA
| 26231 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 26232 Antink ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 26233 Jimbraun ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 26234 Leslibrinson ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 26235 Annemaduggan ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 26236 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 26237 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 26238 Elduval ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 26239 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 26240 Leigheriks ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 26241 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 26242 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 26243 Sallyfenska ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 26244 ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 26245 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 26246 Mikelake ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 26247 Doleonardi ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 26248 Longenecker ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 26249 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 26250 Shaneludwig ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=251 bgcolor=#FAFAFA
| 26251 Kiranmanne ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#FAFAFA
| 26252 ||  || 27 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 26253 ||  || 29 ago 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Obs. || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 26254 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 26255 Carmarques ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 26256 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 26257 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=258 bgcolor=#FAFAFA
| 26258 ||  || 24 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 26259 Marzigliano ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 26260 ||  || 14 set 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 26261 ||  || 14 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 26262 ||  || 14 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=263 bgcolor=#FAFAFA
| 26263 ||  || 14 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 26264 McIntyre ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 26265 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 26266 Andrewmerrill ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#FAFAFA
| 26267 Nickmorgan ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 26268 Nardi ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 26269 Marciaprill ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 26270 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 26271 Lindapuster ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 26272 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 26273 Kateschafer ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 26274 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 26275 Jefsoulier ||  || 16 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 26276 Natrees ||  || 20 set 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 26277 Ianrees ||  || 20 set 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 26278 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 26279 ||  || 21 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 26280 ||  || 20 set 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 26281 ||  || 25 set 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 26282 ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 26283 Oswalt ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 26284 ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 26285 ||  || 17 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 26286 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 26287 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 26288 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 26289 ||  || 21 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 26290 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 26291 Terristaples ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 26292 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 26293 Van Muyden ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 26294 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 26295 Vilardi ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 26296 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 26297 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 26298 Dunweathers ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 26299 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 26300 Herbweiss ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

26301–26400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26301 Hellawillis ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 26302 Zimolzak ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 26303 ||  || 18 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 26304 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 26305 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 26306 ||  || 20 set 1998 || La Silla || E. W. Elst || Mitidika || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 26307 Friedafein ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#DFDFFF
| 26308 ||  || 16 set 1998 || Steward Observatory || N. Danzl || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 26309 || 1998 TG || 10 out 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=310 bgcolor=#FFD5EA
| 26310 ||  || 14 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 26311 ||  || 14 out 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=312 bgcolor=#FAFAFA
| 26312 ||  || 14 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 26313 ||  || 14 out 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 26314 Škvorecký ||  || 16 out 1998 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 26315 ||  || 21 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 26316 ||  || 22 out 1998 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 26317 ||  || 27 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 26318 ||  || 28 out 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 26319 Miyauchi ||  || 26 out 1998 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 26320 ||  || 18 out 1998 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=321 bgcolor=#E3E3E3
| 26321 ||  || 11 nov 1998 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 26322 ||  || 12 nov 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 26323 Wuqijin ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#E3E3E3
| 26324 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 26325 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 26326 ||  || 14 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 26327 ||  || 10 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 26328 Litomyšl || 1998 WQ || 18 nov 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 26329 ||  || 16 nov 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 26330 ||  || 20 nov 1998 || Gekko || T. Kagawa || — || 
|-id=331 bgcolor=#FAFAFA
| 26331 Kondamuri ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 26332 Alyssehrlich ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 26333 Joachim ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 26334 Melimcdowell ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 26335 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 26336 Mikemcdowell ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 26337 Matthewagam ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 26338 ||  || 19 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 26339 ||  || 9 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 26340 Evamarková ||  || 13 dez 1998 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 26341 ||  || 9 dez 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 26342 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 26343 ||  || 14 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 26344 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 26345 Gedankien ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 26346 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 26347 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 26348 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 26349 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 26350 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 26351 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 26352 ||  || 15 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 26353 || 1998 YP || 16 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 26354 ||  || 16 dez 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 26355 Grueber ||  || 23 dez 1998 || Linz || E. Meyer || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 26356 Aventini ||  || 26 dez 1998 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 26357 Laguerre ||  || 27 dez 1998 || Prescott || P. G. Comba || Phocaea || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 26358 ||  || 26 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 26359 ||  || 27 dez 1998 || Oizumi || T. Kobayashi || Brangane || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 26360 ||  || 17 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 26361 ||  || 10 jan 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 26362 ||  || 7 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 26363 ||  || 8 jan 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 26364 ||  || 13 jan 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 26365 ||  || 14 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 26366 ||  || 14 jan 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=367 bgcolor=#FAFAFA
| 26367 ||  || 2 fev 1999 || Dynic || A. Sugie || — || 
|-id=368 bgcolor=#FAFAFA
| 26368 Alghunaim ||  || 10 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 26369 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 26370 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 26371 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 26372 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 26373 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 26374 ||  || 12 fev 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#DFDFFF
| 26375 ||  || 20 fev 1999 || Kitt Peak || C. Trujillo, J. X. Luu || Pallas || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 26376 Roborosa ||  || 11 mar 1999 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 26377 ||  || 16 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 26378 ||  || 6 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#FFD5EA
| 26379 ||  || 20 abr 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 26380 ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 26381 ||  || 18 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 26382 ||  || 8 jun 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 26383 ||  || 20 jun 1999 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 26384 ||  || 31 ago 1999 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=385 bgcolor=#FFDAB5
| 26385 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 26386 Adelinacozma ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 26387 ||  || 2 out 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 26388 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 26389 Poojarambhia ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 26390 Rušin ||  || 19 out 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=391 bgcolor=#FAFAFA
| 26391 ||  || 8 nov 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 26392 ||  || 9 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 26393 Scaffa ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 26394 Kandola ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 26395 Megkurohara ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 26396 Chengjingjie ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=397 bgcolor=#FAFAFA
| 26397 Carolynsinow ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 26398 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 26399 Rileyennis ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 26400 Roshanpalli ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

26401–26500 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26401 Sobotište || 1999 WX || 19 nov 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 26402 ||  || 28 nov 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 26403 ||  || 30 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 26404 ||  || 2 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 26405 ||  || 5 dez 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 26406 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 26407 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 26408 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 26409 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 26410 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 26411 Jocorbferg ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 26412 Charlesyu ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 26413 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 26414 Amychyao ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 26415 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#FAFAFA
| 26416 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 26417 Michaelgord ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 26418 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 26419 ||  || 7 dez 1999 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=420 bgcolor=#FAFAFA
| 26420 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 26421 ||  || 11 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=422 bgcolor=#FAFAFA
| 26422 Marekbuchman ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#FAFAFA
| 26423 ||  || 2 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 26424 Jacquelihung ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 26425 Linchichieh ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 26426 Koechl ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 26427 ||  || 8 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#FAFAFA
| 26428 ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 26429 Andiwagner ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 26430 Thomwilkason ||  || 10 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#FAFAFA
| 26431 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 26432 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 26433 Michaelyurko ||  || 14 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 26434 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#FAFAFA
| 26435 ||  || 13 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 26436 ||  || 28 dez 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 26437 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 26438 ||  || 30 dez 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 26439 ||  || 2 jan 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 26440 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 26441 Nanayakkara ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 26442 Matfernandez ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 26443 ||  || 5 jan 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 26444 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 26445 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 26446 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 26447 Akrishnan ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 26448 Tongjili ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 26449 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 26450 Tanyapetach ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 26451 Khweis ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#FAFAFA
| 26452 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#FAFAFA
| 26453 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 26454 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 26455 Priyamshah ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 26456 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 26457 Naomishah ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 26458 Choihyuna ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 26459 Shinsubin ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 26460 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 26461 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 26462 Albertcui ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=463 bgcolor=#F1F1F1
| 26463 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 26464 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 26465 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 26466 Zarrin ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 26467 Jamespopper ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 26468 Ianchan ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 26469 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 26470 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=471 bgcolor=#FFDAB5
| 26471 Tracybecker ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 26472 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 26473 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 26474 Davidsimon ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#FAFAFA
| 26475 Krisztisugar ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 26476 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 26477 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 26478 Cristianrosu ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 26479 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 26480 ||  || 8 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 26481 ||  || 9 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 26482 ||  || 10 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 26483 ||  || 10 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 26484 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 26485 ||  || 4 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=486 bgcolor=#88F2FF
| 26486 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 26487 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 26488 Beiser ||  || 7 jan 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 26489 ||  || 7 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 26490 ||  || 10 jan 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 26491 ||  || 27 jan 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 26492 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 26493 Paulsucala ||  || 30 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#F1F1F1
| 26494 ||  || 26 jan 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=495 bgcolor=#FAFAFA
| 26495 Eichorn ||  || 30 jan 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 26496 ||  || 4 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=497 bgcolor=#E3E3E3
| 26497 ||  || 3 fev 2000 || San Marcello || A. Boattini, G. Forti || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 26498 Dinotina ||  || 4 fev 2000 || Pian dei Termini || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 26499 ||  || 4 fev 2000 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 26500 Toshiohino ||  || 2 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|}

26501–26600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 26501 Sachiko ||  || 2 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || Phocaea || 
|-id=502 bgcolor=#FAFAFA
| 26502 Traviscole ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 26503 Avicramer ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 26504 Brandonli ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 26505 Olextokarev ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 26506 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 26507 Mikelin ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 26508 Jimmylin ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 26509 ||  || 5 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=510 bgcolor=#88F2FF
| 26510 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 26511 ||  || 3 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 26512 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=513 bgcolor=#FAFAFA
| 26513 Newberry ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 26514 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 26515 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#E3E3E3
| 26516 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 26517 ||  || 2 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 26518 Bhuiyan ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 26519 ||  || 7 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 26520 ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 26521 ||  || 10 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 26522 Juliapoje ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 26523 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 26524 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 26525 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 26526 Jookayhyun ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 26527 Leasure ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 26528 Genniferubin ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 26529 ||  || 8 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 26530 Lucferreira ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 26531 ||  || 10 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 26532 Eduardoboff ||  || 6 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 26533 Aldering ||  || 5 fev 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 26534 || 2000 DA || 16 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 26535 ||  || 27 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 26536 ||  || 27 fev 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 26537 Shyamalbuch ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 26538 ||  || 29 fev 2000 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 26539 ||  || 26 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 26540 ||  || 28 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 26541 Garyross ||  || 27 fev 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 26542 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 26543 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 26544 Ajjarapu ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 26545 Meganperkins ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 26546 Arulmani ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 26547 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#E3E3E3
| 26548 Joykutty ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 26549 Tankanran ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 26550 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 26551 Shenliangbo ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 26552 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || Koronis || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 26553 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 26554 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 26555 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 26556 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 26557 Aakritijain ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 26558 ||  || 4 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 26559 Chengcheng ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 26560 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 26561 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 26562 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 26563 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 26564 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 26565 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 26566 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 26567 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 26568 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 26569 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 26570 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 26571 ||  || 7 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 26572 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 26573 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 26574 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=575 bgcolor=#FAFAFA
| 26575 Andreapugh ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 26576 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 26577 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 26578 Cellinekim ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 26579 ||  || 10 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 26580 ||  || 12 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 26581 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 26582 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 26583 ||  || 8 mar 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 26584 ||  || 9 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 26585 ||  || 10 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 26586 Harshaw ||  || 10 mar 2000 || Catalina || R. Hill || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 26587 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 26588 ||  || 11 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 26589 ||  || 11 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 26590 ||  || 12 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 26591 Robertreeves ||  || 2 mar 2000 || Catalina || R. Hill || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 26592 Maryrenfro ||  || 3 mar 2000 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 26593 Perrypat ||  || 3 mar 2000 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=594 bgcolor=#E3E3E3
| 26594 ||  || 5 mar 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 26595 ||  || 6 mar 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 26596 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 26597 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 26598 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 26599 ||  || 8 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 26600 ||  || 5 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

26601–26700 

|-bgcolor=#88F2FF
| 26601 ||  || 26 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 26602 ||  || 28 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=603 bgcolor=#E3E3E3
| 26603 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 26604 ||  || 27 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 26605 Hanley ||  || 27 mar 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 26606 ||  || 28 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 26607 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 26608 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 26609 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 26610 ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 26611 Madzlandon ||  || 29 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 26612 Sunsetastro ||  || 30 mar 2000 || Catalina || CSS || — || 
|-id=613 bgcolor=#E3E3E3
| 26613 ||  || 3 abr 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=614 bgcolor=#E3E3E3
| 26614 ||  || 5 abr 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 26615 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 26616 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#FAFAFA
| 26617 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 26618 Yixinli ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 26619 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 26620 Yihuali ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 26621 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 26622 Maxwimberley ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 26623 ||  || 8 abr 2000 || Farpoint || Farpoint Obs. || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 26624 ||  || 4 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 26625 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 26626 ||  || 6 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 26627 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 26628 ||  || 7 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 26629 Zahller ||  || 12 abr 2000 || USNO Flagstaff || C. B. Luginbuhl || Phocaea || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 26630 ||  || 12 abr 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 26631 ||  || 12 abr 2000 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=632 bgcolor=#F1F1F1
| 26632 ||  || 28 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 26633 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 26634 Balasubramanian ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 26635 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#F1F1F1
| 26636 ||  || 24 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 26637 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 26638 ||  || 28 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 26639 Murgaš ||  || 5 mai 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 26640 Bahýľ ||  || 9 mai 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 26641 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 26642 Schlenoff ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 26643 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 26644 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 26645 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 26646 ||  || 31 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 26647 || 2000 LT || 2 jun 2000 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 26648 ||  || 5 jun 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 26649 ||  || 30 jun 2000 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 26650 ||  || 31 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#FAFAFA
| 26651 ||  || 30 jul 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#F1F1F1
| 26652 ||  || 20 ago 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 26653 Amymeyer ||  || 4 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 26654 ||  || 5 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 26655 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 26656 Samarenae ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 26657 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 26658 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#FAFAFA
| 26659 Skirda ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 26660 Samahalpern ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 26661 Kempelen ||  || 27 nov 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 26662 ||  || 29 nov 2000 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=663 bgcolor=#FFD5EA
| 26663 ||  || 15 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 26664 Jongwon ||  || 20 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 26665 Sidjena ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#FAFAFA
| 26666 Justinto ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#FAFAFA
| 26667 Sherwinwu ||  || 3 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#E3E3E3
| 26668 Tonyho ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 26669 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#F1F1F1
| 26670 ||  || 30 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 26671 Williamlopes ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 26672 Ericabrooke ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#FAFAFA
| 26673 ||  || 20 fev 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 26674 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 26675 || 2001 EZ || 1 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#F1F1F1
| 26676 ||  || 2 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=677 bgcolor=#FFDAB5
| 26677 ||  || 15 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 26678 ||  || 15 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 26679 Thomassilver ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#F1F1F1
| 26680 Wangchristi ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 26681 Niezgay ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 26682 Evanfletcher ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 26683 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=684 bgcolor=#FAFAFA
| 26684 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 26685 Khojandi ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 26686 Ellenprice ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 26687 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 26688 Wangenevieve ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 26689 Smorrison ||  || 23 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 26690 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=691 bgcolor=#FAFAFA
| 26691 Lareegardner ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 26692 ||  || 21 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#FAFAFA
| 26693 ||  || 21 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=694 bgcolor=#FAFAFA
| 26694 Wenxili ||  || 16 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 26695 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 26696 Gechenzhang ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 26697 ||  || 29 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 26698 ||  || 31 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=699 bgcolor=#FAFAFA
| 26699 Masoncole ||  || 30 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 26700 ||  || 20 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|}

26701–26800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 26701 ||  || 20 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || Brangane || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 26702 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 26703 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 26704 ||  || 23 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#88F2FF
| 26705 ||  || 24 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Vesta || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 26706 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#FAFAFA
| 26707 Navrazhnykh ||  || 26 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 26708 ||  || 27 mar 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 26709 ||  || 28 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 26710 ||  || 28 mar 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 26711 Rebekahbau ||  || 24 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#FAFAFA
| 26712 ||  || 20 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 26713 Iusukyin || 2001 GR || 13 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || Brangane || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 26714 ||  || 13 abr 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 26715 South Dakota || 2001 HJ || 16 abr 2001 || Badlands || R. Dyvig || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 26716 ||  || 18 abr 2001 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=717 bgcolor=#FAFAFA
| 26717 Jasonye ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 26718 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 26719 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 26720 Yangxinyan ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 26721 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 26722 ||  || 21 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 26723 ||  || 18 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 26724 ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 26725 ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 26726 ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 26727 Wujunjun ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 26728 Luwenqi ||  || 16 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 26729 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 26730 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 26731 ||  || 23 abr 2001 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 26732 Damianpeach ||  || 22 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 26733 Nanavisitor ||  || 22 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 26734 Terryfarrell ||  || 23 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 26735 ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 26736 Rojeski ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#FAFAFA
| 26737 Adambradley ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 26738 Lishizhen ||  || 28 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 26739 Hemaeberhart ||  || 23 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 26740 Camacho ||  || 27 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 26741 ||  || 29 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 26742 ||  || 29 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 26743 ||  || 30 abr 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung || Brangane || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 26744 ||  || 16 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 26745 ||  || 17 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 26746 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 26747 ||  || 18 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 26748 ||  || 23 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 26749 ||  || 23 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 26750 ||  || 24 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=751 bgcolor=#FAFAFA
| 26751 ||  || 27 abr 2001 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 26752 ||  || 30 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 26753 ||  || 24 abr 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#FAFAFA
| 26754 ||  || 15 mai 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 26755 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 26756 ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 26757 Bastei ||  || 20 mai 2001 || Drebach || Drebach Obs. || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 26758 ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 26759 ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=760 bgcolor=#FFD5EA
| 26760 ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 26761 Stromboli || 2033 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Juno || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 26762 || 2564 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=763 bgcolor=#88F2FF
| 26763 Peirithoos || 2706 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Vesta || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 26764 || 2800 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=765 bgcolor=#FAFAFA
| 26765 || 3038 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 26766 || 3052 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 26767 || 4084 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 26768 || 4608 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 26769 || 4658 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 26770 || 4734 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 26771 || 4846 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 26772 || 6033 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 26773 || 3254 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 26774 || 4189 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 26775 || 4205 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 26776 || 4236 T-1 || 26 mar 1971 || Palomar || PLS || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 26777 || 1225 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 26778 || 1354 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 26779 || 2191 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 26780 || 2313 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 26781 || 3182 T-2 || 30 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 26782 || 4174 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 26783 || 1085 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 26784 || 2103 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || Brangane || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 26785 || 2496 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 26786 || 3382 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 26787 || 4265 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=788 bgcolor=#FAFAFA
| 26788 || 4321 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 26789 || 5092 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 26790 || 5235 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 26791 || 5282 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || Phocaea || 
|-id=792 bgcolor=#F1F1F1
| 26792 || 1975 LY || 8 jun 1975 || El Leoncito || M. R. Cesco || — || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 26793 Bolshoi ||  || 13 jan 1977 || Nauchnij || N. S. Chernykh || Phocaea || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 26794 Yukioniimi ||  || 18 fev 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 26795 Basilashvili ||  || 26 set 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 26796 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 26797 ||  || 7 nov 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus || — || 
|-id=798 bgcolor=#FAFAFA
| 26798 ||  || 22 ago 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist || — || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 26799 || 1979 XL || 15 dez 1979 || La Silla || H. Debehogne, E. R. Netto || — || 
|-id=800 bgcolor=#FAFAFA
| 26800 Gualtierotrucco ||  || 6 mar 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis || — || 
|}

26801–26900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26801 ||  || 1 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 26802 ||  || 7 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 26803 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 26804 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 26805 ||  || 2 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 26806 ||  || 22 mai 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 26807 ||  || 14 set 1982 || Kleť || A. Mrkos || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 26808 ||  || 14 nov 1982 || Kiso || H. Kosai, K. Furukawa || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 26809 || 1984 QU || 24 ago 1984 || Harvard Observatory || Oak Ridge Observatory || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 26810 ||  || 14 fev 1985 || La Silla || H. Debehogne || Mitidika || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 26811 Hiesinger || 1985 QP || 22 ago 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 26812 ||  || 4 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=813 bgcolor=#FAFAFA
| 26813 ||  || 7 set 1985 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 26814 || 1986 GZ || 9 abr 1986 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 26815 ||  || 27 ago 1986 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 26816 || 1986 TS || 4 out 1986 || Brorfelde || P. Jensen || — || 
|-id=817 bgcolor=#FFD5EA
| 26817 || 1987 QB || 25 ago 1987 || Palomar || S. Singer-Brewster || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 26818 || 1987 QM || 25 ago 1987 || Palomar || S. Singer-Brewster || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 26819 ||  || 23 ago 1987 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=820 bgcolor=#FAFAFA
| 26820 ||  || 20 set 1987 || Smolyan || E. W. Elst || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 26821 Baehr ||  || 17 mar 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen || Brangane || 
|-id=822 bgcolor=#FFDAB5
| 26822 ||  || 14 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 26823 ||  || 16 set 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 26824 ||  || 13 out 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 26825 ||  || 26 set 1989 || Calar Alto || J. M. Baur, K. Birkle || Phocaea || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 26826 ||  || 7 out 1989 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 26827 ||  || 30 out 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 26828 ||  || 29 nov 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 26829 Sakaihoikuen ||  || 30 nov 1989 || Yatsugatake || Y. Kushida, M. Inoue || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 26830 || 1990 BB || 17 jan 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata || — || 
|-id=831 bgcolor=#E3E3E3
| 26831 ||  || 27 jul 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=832 bgcolor=#FAFAFA
| 26832 ||  || 20 ago 1990 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 26833 || 1990 RE || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 26834 ||  || 14 set 1990 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 26835 ||  || 23 set 1990 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 26836 ||  || 6 ago 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=837 bgcolor=#FAFAFA
| 26837 Yoshitakaokazaki ||  || 7 set 1991 || Geisei || T. Seki || — || 
|-id=838 bgcolor=#FAFAFA
| 26838 ||  || 11 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 26839 ||  || 12 set 1991 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 26840 ||  || 4 set 1991 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 26841 ||  || 10 out 1991 || Palomar || J. Alu || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 26842 Hefele ||  || 2 out 1991 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen || — || 
|-id=843 bgcolor=#FAFAFA
| 26843 ||  || 28 out 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=844 bgcolor=#FAFAFA
| 26844 ||  || 12 nov 1991 || Kiyosato || S. Otomo || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 26845 || 1992 AG || 1 jan 1992 || Okutama || T. Hioki, S. Hayakawa || — || 
|-id=846 bgcolor=#FAFAFA
| 26846 ||  || 2 fev 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=847 bgcolor=#F1F1F1
| 26847 || 1992 DG || 25 fev 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=848 bgcolor=#F1F1F1
| 26848 ||  || 29 fev 1992 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 26849 De Paepe ||  || 23 abr 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 26850 || 1992 JL || 1 mai 1992 || Palomar || K. J. Lawrence, P. Rose || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 26851 Sarapul ||  || 30 jul 1992 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 26852 ||  || 19 out 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 26853 ||  || 20 out 1992 || Palomar || H. E. Holt || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 26854 || 1992 WB || 16 nov 1992 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda || — || 
|-id=855 bgcolor=#E3E3E3
| 26855 ||  || 17 nov 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 26856 ||  || 23 jan 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 26857 Veracruz ||  || 19 fev 1993 || Haute Provence || E. W. Elst || — || 
|-id=858 bgcolor=#FFDAB5
| 26858 Misterrogers || 1993 FR || 21 mar 1993 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 26859 ||  || 17 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 26860 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 26861 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 26862 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 26863 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 26864 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 26865 ||  || 21 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 26866 ||  || 19 mar 1993 || La Silla || UESAC || — || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 26867 ||  || 12 abr 1993 || La Silla || H. Debehogne || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 26868 ||  || 12 set 1993 || Palomar || PCAS || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 26869 ||  || 17 set 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 26870 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 26871 Tanezrouft ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 26872 || 1993 YR || 18 dez 1993 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 26873 ||  || 7 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 26874 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 26875 ||  || 8 jan 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 26876 ||  || 8 fev 1994 || La Silla || E. W. Elst || Brangane || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 26877 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || Ursula || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 26878 ||  || 9 mar 1994 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=879 bgcolor=#FFDAB5
| 26879 Haines ||  || 9 jul 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 26880 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 26881 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 26882 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 26883 ||  || 12 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 26884 ||  || 5 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 26885 ||  || 3 set 1994 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 26886 ||  || 2 out 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 26887 Tokyogiants ||  || 14 out 1994 || Kiso || I. Satō, H. Araki || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 26888 || 1994 XH || 3 dez 1994 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=889 bgcolor=#F1F1F1
| 26889 ||  || 23 jan 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 26890 ||  || 27 jan 1995 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 26891 Johnbutler ||  || 7 fev 1995 || Siding Spring || D. J. Asher || Juno || 
|-id=892 bgcolor=#F1F1F1
| 26892 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 26893 ||  || 27 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 26894 ||  || 29 mai 1995 || Stroncone || A. Vagnozzi || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 26895 || 1995 MC || 23 jun 1995 || Siding Spring || G. J. Garradd || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 26896 Josefhudec || 1995 OY || 29 jul 1995 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=897 bgcolor=#F1F1F1
| 26897 Červená || 1995 PJ || 5 ago 1995 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 26898 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 26899 ||  || 20 out 1995 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 26900 ||  || 23 nov 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo || — || 
|}

26901–27000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 26901 ||  || 17 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 26902 || 1995 YR || 17 dez 1995 || Chichibu || N. Satō, T. Urata || — || 
|-id=903 bgcolor=#F1F1F1
| 26903 ||  || 20 dez 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught || Phocaea || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 26904 ||  || 25 dez 1995 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 26905 ||  || 16 jan 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=906 bgcolor=#F1F1F1
| 26906 Rubidia ||  || 22 jan 1996 || Socorro || R. Weber || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 26907 || 1996 EV || 15 mar 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=908 bgcolor=#F1F1F1
| 26908 Lebesgue || 1996 GK || 11 abr 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=909 bgcolor=#F1F1F1
| 26909 Lefschetz ||  || 24 abr 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=910 bgcolor=#F1F1F1
| 26910 ||  || 20 abr 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=911 bgcolor=#F1F1F1
| 26911 ||  || 13 mai 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=912 bgcolor=#F1F1F1
| 26912 ||  || 13 mai 1996 || Haleakala || NEAT || Phocaea || 
|-id=913 bgcolor=#F1F1F1
| 26913 ||  || 11 mai 1996 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=914 bgcolor=#F1F1F1
| 26914 ||  || 20 mai 1996 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Clemente || — || 
|-id=915 bgcolor=#F1F1F1
| 26915 ||  || 14 jun 1996 || Haleakalā || NEAT || Phocaea || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 26916 ||  || 13 set 1996 || Catalina Station || C. W. Hergenrother || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 26917 Pianoro ||  || 15 set 1996 || Pianoro || V. Goretti || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 26918 ||  || 13 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 26919 Shoichimiyata ||  || 3 set 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 26920 ||  || 11 out 1996 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 26921 Jensallit ||  || 15 out 1996 || Southend Bradfield || G. Sallit || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 26922 Samara ||  || 8 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 26923 || 1996 YZ || 20 dez 1996 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=924 bgcolor=#E3E3E3
| 26924 Johnharvey ||  || 30 dez 1996 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=925 bgcolor=#E3E3E3
| 26925 ||  || 3 jan 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 26926 ||  || 2 jan 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 26927 ||  || 3 fev 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 26928 ||  || 6 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 26929 ||  || 7 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 26930 ||  || 12 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 26931 ||  || 13 fev 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 26932 ||  || 4 mar 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 26933 ||  || 2 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 26934 Jordancotler ||  || 4 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 26935 Vireday ||  || 15 mar 1997 || USNO Flagstaff || C. B. Luginbuhl || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 26936 ||  || 12 mar 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 26937 Makimiyamoto ||  || 31 mar 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 26938 Jackli ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 26939 Jiachengli ||  || 31 mar 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 26940 Quintero ||  || 2 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 26941 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 26942 Nealkuhn ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 26943 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 26944 ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 26945 Sushko ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 26946 Ziziyu ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 26947 Angelawang ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 26948 Annasato ||  || 6 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 26949 ||  || 3 mai 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 26950 Legendre ||  || 11 mai 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 26951 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 26952 ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 26953 ||  || 29 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 26954 Skadiang || 1997 MG || 25 jun 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 26955 Lie ||  || 30 jun 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 26956 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 26957 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 26958 ||  || 28 jun 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 26959 ||  || 30 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 26960 Liouville ||  || 8 jul 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 26961 ||  || 29 jul 1997 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 26962 ||  || 13 ago 1997 || Kleť || Kleť Obs. || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 26963 Palorapavý ||  || 13 ago 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 26964 || 1997 RO || 1 set 1997 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 26965 ||  || 3 set 1997 || Majorca || Á. López J., R. Pacheco || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 26966 ||  || 4 set 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 26967 ||  || 4 set 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 26968 ||  || 10 set 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 26969 Biver || 1997 SE || 20 set 1997 || Kleť || M. Tichý, J. Tichá || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 26970 Eliáš ||  || 23 set 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 26971 Sezimovo Ústí ||  || 25 set 1997 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 26972 ||  || 21 set 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 26973 Lála ||  || 29 set 1997 || Ondřejov || P. Pravec, M. Wolf || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 26974 ||  || 8 out 1997 || Gekko || T. Kagawa, T. Urata || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 26975 ||  || 8 out 1997 || Uenohara || N. Kawasato || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 26976 ||  || 11 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 26977 ||  || 26 out 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 26978 ||  || 20 out 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 26979 ||  || 29 out 1997 || Bédoin || P. Antonini || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 26980 ||  || 29 out 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 26981 ||  || 25 out 1997 || Church Stretton || S. P. Laurie || — || 
|-id=982 bgcolor=#E3E3E3
| 26982 ||  || 25 out 1997 || Nyukasa || M. Hirasawa, S. Suzuki || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 26983 || 1997 VA || 1 nov 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 26984 Fernand-Roland || 1997 VV || 1 nov 1997 || Village-Neuf || C. Demeautis, D. Matter || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 26985 ||  || 6 nov 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=986 bgcolor=#E3E3E3
| 26986 Čáslavská ||  || 4 nov 1997 || Ondřejov || L. Kotková || Brangane || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 26987 ||  || 21 nov 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=988 bgcolor=#E3E3E3
| 26988 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#E3E3E3
| 26989 ||  || 19 nov 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 26990 Culbertson ||  || 23 nov 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=991 bgcolor=#F1F1F1
| 26991 ||  || 29 nov 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 26992 ||  || 26 nov 1997 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 26993 Littlewood ||  || 3 dez 1997 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=994 bgcolor=#E3E3E3
| 26994 ||  || 2 dez 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 26995 ||  || 5 dez 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata || Brangane || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 26996 ||  || 16 dez 1997 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 26997 ||  || 25 dez 1997 || Oizumi || T. Kobayashi || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 26998 Iriso ||  || 25 dez 1997 || Chichibu || N. Satō || — || 
|-id=999 bgcolor=#E3E3E3
| 26999 ||  || 28 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#E3E3E3
| 27000 ||  || 22 jan 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (25001)–(30000) (IAU Minor Planet Center)

026